id. Friedrich Spanheim (1600–1649) német-holland kálvinista teológus, genfi és leideni professzor
ifj. Friedrich Spanheim (1632–1701) előbbi fia, német-holland kálvinista teológus, heidelbergi és leideni professzor